Biskupství královéhradecké má více významů:
 Diecéze královéhradecká – správní obvod katolické církve
 Biskupství královéhradecké (úřad) – úřad katolického biskupa a úřednictvo spravující diecézi, tento význam je nyní začleněn do článku o katolické diecézi
 Biskupská rezidence v Hradci Králové (katolická) – budova, kde sídlí katolický biskupský úřad, na adrese Velké náměstí 35/44, Hradec Králové

 Královéhradecká diecéze Církve československé husitské – správní obvod husitské církve
 Biskupská rezidence v Hradci Králové (husitská) – budova, kde sídlí husitský biskupský úřad, na adrese Ambrožova 728/3, Hradec Králové

Reference